Meykhowrān-e Pā’īn kan syfta på följande platser:

Iran 

 Meykhvārān-e Moḩammad Şādeq, ort, Kermanshah, 
 Meykhvārān-e Moḩammad Āqā, ort, Kermanshah, 

Robotskapade Iranförgreningar